Miguel de Erveux, de nacimiento Miguel de Orleans (nacido en Rabat, el 25 de junio de 1941), es un príncipe de Francia y conde de Évreux. Es miembro de la Casa de Orleans y tiene el tratamiento de Alteza Real.

Biografía
Miguel de Orleans es uno de los once hijos de Enrique de Orleans, conde de París y de Isabel de Orleans-Braganza y Dobrzensky, y hermano gemelo de Jaime de Orleans. Por vía paterna, Miguel es el nieto de Juan de Orleans, duque de Guisa, y de Isabel de Orleans, duquesa de Guisa, mientras que, por vía materna, lo es de Pedro de Alcántara de Orleans-Braganza y de la condesa bohemia Isabel Dobrzensky de Dobrzenicz.

Matrimonio e hijos
El 18 de noviembre de 1967, Miguel de Orleans contrajo matrimonio en Casablanca, Marruecos, con Beatriz Pasquier de Franclieu, hija del conde Bruno Pasquier de Franclieu y de su esposa, Jacqueline Térisse.

La pareja tuvo cuatro hijos:

 Clotilde Jacqueline Carlota María (n. 4 de diciembre de 1968).
 Adelaida Juana María (n. 11 de septiembre de 1971).
 Carlos Felipe María Luis (n. 3 de marzo de 1973).
 Francisco Carlos Federico Bruno María (n. 10 de febrero de 1982).

En un primer momento su matrimonio, realizado sin el consentimiento de su padre, no fue considerado como dinástico, aunque en 1999 su hermano Enrique, que se había convertido en el pretendiente orleanista la trono de Francia con la muerte de su padre, su esposa e hijos fueron reconocidos como miembros de la Casa Real de Francia de pleno derecho.

La familia ha vivido en Marruecos, Alemania, Gran Bretaña y España. En 1994 Miguel y Beatriz se divorciaron.

El 29 de abril de 2017, en París, Miguel contrajo matrimonio civil con Bárbara de Posch-Pastor (nacida el 2 de mayo de 1952 en Madrid), hija de Erich Edler von Posch-Pastor y su esposa, Silvia Rodríguez de Rivas y Díaz de Erazo.

Antepasados

Fuente
 Prince Michel, Count of Évreux

Referencias 

Príncipes de Orleans
Grandes maestres de la Orden de San Lázaro de Jerusalén
Nacidos en Rabat
Nobles de Francia del siglo XX
Nobles de Francia del siglo XXI